Сентро де Реадаптасион Сосијал, Пенитенсијарија има више значења:

 Сентро де Реадаптасион Сосијал, Пенитенсијарија (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал, Пенитенсијарија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сентро де Реадаптасион Сосијал, Пенитенсијарија (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику